Youssef Benali (nogometaš), francuski športaš marokanskog podrijetla
Youssef Benali (rukometaš), katarski rukometaš